Евгения Григорьевна Долуханова (род. 10 июня 1984, Баку) — украинская шахматистка, гроссмейстер (2006) среди женщин. Окончила Харьковскую юридическую академию.

Чемпионка Украины (2009).

Примечания

Ссылки 

Чемпионы Украины по шахматам
Выпускники Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого